Па́вел Ковале́нко:
 Коваленко, Павел Анатольевич (род. 1982) — казахстанский футболист.
 
 Коваленко, Павел Иванович (род. 1960) — российский политический деятель, депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ третьего созыва.